Em termos abstratos, congruência significa coerência. O termo pode se referir a:
 Congruência (geometria), dois conjuntos de pontos geométricos que podem ser transformados um no outro por isometria;
 Em aritmética modular, significa ter o mesmo resto quando dividido por um número inteiro especificado;
 Congruência (álgebra), em álgebra abstrata, é uma relação equivalente numa estrutura algébrica que é compatível com a estrutura;
Congruência de Zeller, um algoritmo usado para calcular o dia da semana de qualquer data nos calendários juliano ou gregoriano.

Desambiguação